Rincón, parfois francisé en Rincon, peut désigner :

Cinéma 
 El rincón de las vírgenes : film de 1972, du réalisateur mexicain Alberto Isaac ;

Patronyme 

 Antonio Rincón (?-1541) : diplomate français, d'origine espagnole ;
 César Rincón (1965) : matador colombien ;
 Daniel Rincón (1975-) : coureur cycliste colombien ;
 Felisa Rincón de Gautier (1897-1994), femme politique portoricaine ;
 Freddy Rincón (1966-2022) : footballeur colombien ;
 Gilvan Santos Souza alias Rincón (1977-) : footballeur brésilien
Giovanna Rincon (1969-) : militante pour les droits des personnes trans 
 Hipólito Rincón (1957-) : footballeur espagnol ;
 Juan Rincón (1979-) : joueur de baseball vénézuélien ;
 Lucas Rincón (1950-) : militaire, diplomate et ministre vénézuélien de la Défense ;
 Manuel Rincón (1784-1849) : militaire et homme politique mexicain ;
 Maria del Pilar Rincón (1957-) : peintre et sculptrice mexicaine ;
Mónica Rincón (1975-), journaliste chilienne ;
 Oliverio Rincón (1968-) : ancien coureur cycliste aujourd'hui directeur sportif colombien ;
 Ramiro Rincón (1987-) : coureur cycliste colombien ;
 Tomás Rincón (1988-) : footballeur vénézuélien ;
 Ximena Rincón (1968-) : avocate et femme politique chilienne
 Yeison Rincón (1997-), coureur cycliste colombien.

Pseudonyme 
 Rincón (1977-), Gilvan Santos Souza : footballeur brésilien ;
 Rincón (1987-), Carlos Eduardo de Castro Lourenço : footballeur brésilien.

Toponymes

El Rincón : phare de la province de Buenos Aires ;
 Rincón de Los Sauces : ville de la province de Neuquén ;

Rincon, ville située dans l'île de Bonaire.

Rincón de la Vieja : volcan situé dans la cordillère de Guanacaste.

Rincón de Ademuz : une comarque de la province de Valence ;
 Rincón de Soto : commune de la communauté autonome de La Rioja ;
 Prádena del Rincón : commune de la Communauté de Madrid ;

One Rincon Hill : un gratte-ciel de San Francisco 
 Monts Rincon : massif montagneux de l'Arizona.
 Rincon (Géorgie)

Rincòn : nom Espagnol de Mdiq ; localité de la Province de Tétouan .

Rincón,  localité de la province de Chiriqui

Rincón : une municipalité du pays ;

Rincón ou Estación Rincón, : une ville de la province de Treinta y Tres ;
 Rincón del Bonete : ville du département de Tacuarembó ;
 Rincón del Bonete, centrale hydroélectique ;
 Rincón del Pino : ville du département de San José ;
 Rincón de Valentín : municipalité du département de Salto ;

El Rincón : capitale de la paroisse civile d'El Rincón de la municipalité de Benítez dans l'État de Sucre.

Subdivisions 
 El Rincón : l'une des six paroisses civiles de la municipalité de Benítez dans l'État de Sucre ;
 Rincón Hondo : l'une des cinq paroisses civiles de la municipalité de Muñoz dans l'État d'Apure

Voir aussi